Kosarzyska – wzniesienie w Gorcach
 Kosarzyska – polana w Pieninach
 Kosarzyska – przysiółek miejscowości Zbludza
 Kosarzyska – duża, nieco odmienna zachodnia część miasta Piwniczna-Zdrój w Beskidzie Sądeckim
 Kosarzyska – torfowisko w miejscowości Koniówka w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej